«Охотниково» — солнечная электростанция общей мощностью 80 МВт, расположенная возле села Охотниково в Сакском районе Крыма. Занимает площадь более 160 гектар и состоит из примерно 356 000 модулей.

Проект разделен на четыре очереди по 20 МВт. Станция «Охотниково» может производить 100  электроэнергии в год, что позволяет сократить выбросы углекислого газа до 80 тыс. тонн в год. Построена австрийской компанией Activ Solar.

Компания Activ Solar увеличила мощность СЭС «Охотниково» на 2,65 МВт за счет установки дополнительных панелей на ранее не использовавшихся площадях. Мощность СЭС «Охотниково» возросла с 80 МВт до 82,65 МВт.

Примечания

Ссылки 
 Солнечная электростанция «Охотниково» — Activ Solar
 В Крыму завершено строительство солнечной электростанции «Охотниково» мощностью 80 МВт
 рейтинг наибольших фотоэлектрических электростанций 
 Photovoltaic Solar Power Plant «Omao Solar» 
 Activ Solar увеличила мощность СЭС «Охотниково» и СЭС «Перово» 

Солнечные электростанции Крыма
Сакский район